Zvirbulis ist der Familienname folgender Personen:

 Armands Zvirbulis (* 1987), lettischer Ringer
 Elise Zvirbulis (* 1991), US-amerikanische Beachhandballspielerin und Triathletin